Островите Лайн () са архипелаг в Микронезия, западната част на Тихия океан, между Хавайските о-ви на север и архипелага Туамоту на юг.

Архипелагът включва 8 острова, 2 атола и 1 риф с обща площ 514,74 км2 и население 8813 жители през 2005 г.

От тях 1 атол, 1 остров и рифът Кингмън, с обща площ 11,04 км2 и население от само 4 души, принадлежат на САЩ. Останалите – с 503,7 км2 и 8809 души, са част от Република Кирибати.

Тук се намира най-големият атол в света – Киритимати, с площ 322 км2.

Източници 

 Свет, Я. М., История открытия и исследования Австралии и Океании, М., 1966
 Historical Dictionary of the Discovery and Exploration of the Pacific Islands 

Архипелази в Тихия океан